Не путать с норвежским кёрлингистом и тренером Rune Steen Hansen.

Стин Ха́нсен (; ) — датский кёрлингист.

В составе мужской сборной Дании участник четырёх  (лучший результат — бронзовые призёры в ), двух  (лучший результат — бронзовые призёры в ). Четырёхкратный чемпион Дании , . В составе юниорской мужской сборной Дании участник трёъ х юниорских  (лучший результат — шестое место в ). Трёхкратный чемпион Дании .

Играл в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (1977, 1981, 1983, 1985).
 : золото (1986).
 : золото (1976, 1978, 1979).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу